Arimori ist der Familienname folgender Personen:

 Mariana Arimori (* 1986), brasilianische Badmintonspielerin
 Arimori Mitsuo (1890–1956), japanischer Generalmajor
 Narimi Arimori (* 1967), japanische Schauspielerin
 Yūko Arimori (* 1966), japanische Langstreckenläuferin